Монте Морелос има више значења:

 Монте Морелос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Морелос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику